Faustini ist:

Familienname von:

 Alessio Faustini (* 1960), italienischer Marathonläufer
 Arnaldo Faustini (1874–1944), italienischer Polarforscher
 Giovanni Faustini (1615–1651), italienischer Opern-Librettist und Opern-Impresario

Außerdem:
 Faustini (Mondkrater), benannt nach Arnaldo Faustini